Royal Victoria Hospital ist der Name folgender Krankenhäuser:

im Vereinigten Königreich:
 Royal Victoria Hospital (Bournemouth), England
 Royal Victoria Hospital (Folkestone), England
 Royal Victoria Hospital (Belfast), Nordirland
 Royal Victoria Hospital (Dundee), Schottland
 Royal Victoria Hospital (Edinburgh), Schottland

in anderen Ländern:
 Royal Victoria Hospital (Montreal), Québec, Kanada
 Royal Victoria Hospital, früherer Name für das Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul, Gambia